Agnes Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Agnes Lake (Alaska)
 Agnes Lake (Polk County, Minnesota)
 Agnes Lake (St. Louis County, Minnesota)

 Lake Agnes, See in der Region Southland, Neuseeland